Skobelevo kan syfta på:

Bulgarien 

 Skobelevo (distrikt i Bulgarien, Lovetj), Obsjtina Lovetj, 
 Skobelevo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Dimitrovgrad, 
 Skobelevo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Pavel Banja, 
 Skobelevo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Sliven,